Plusieurs cols de montagne portent ce nom :
 le col de la Rochette, dans le massif du Jura en France ;
 le col de la Rochette, dans les Alpes en France.

On évoque le col de la Rochette pour une route passant à la Rochette au nord-est de Gap.